

Особи

Прізвище 
 Дідак Віла ( 1989) — іспанський футболіст

Топоніми

Порт-Віла

Віла-Жункейру — стара назва Гуруе.
 Віла-Кабрал — стара назва Лішинги.
 Віла-Пері — стара назва Шімою.

Віла-Алва
 Віла-Боа
 Віла-Веля-де-Родан — муніципалітет.
 Віла-Веля-де-Родан (парафія)
 Віла-Верде
 Віла-Вісоза
 Віла-де-Ала — парафія.
 Віла-де-Кукужайнш
 Віла-де-Праду — парафія.
 Віла-де-Рей
 Віла-ду-Бішпу
 Віла-ду-Карвалю — парафія.
 Віла-ду-Конде — парафія.
 Віла-ду-Корву — парафія.
 Віла-ду-Порту — парафія.
 Віла-Кова
 Віла-Кова-де-Алва — парафія.
 Віла-Кова-де-Перріню — парафія.
 Віла-Нова
 Віла-Нуне
 Віла-Реал
 Віла-Руйва (Куба) — парафія.
 Віла-Руйва (Форнуш-де-Алгодреш) — парафія.
 Віла-Пока-де-Агіар
 Віла-Сека (Армамар) — парафія.
 Віла-Сека (Барселуш) — парафія.
 Віла-Сека (Кондейша-а-Нова) — парафія.
 Віла-Франка
 Віла-Шан (Аліжо) — парафія.
 Віла-Шан (Вале-де-Камбра) — парафія.
 Віла-Шан (Віла-ду-Конде) — парафія.
 Віла-Шан (Ешпозенде) — парафія.
 Віла-Шан (Форнуш-де-Алгодреш) — парафія.
 Віла-Шан-де-Брасіоза — парафія.

Віла — громада в кантоні Фрібур
 Віла — громада в кантоні Цюрих

Гідроніми

Віла — річка у Хмельницької області.

Міфологія 
 Віла — міфологічна постать в народних віруваннях південних слов'ян

Див. також 
 Вила (значення)
 Вілла (значення)
 Віла-Реал
 Ла-Віла-Джойоза